

Cinema
 Cosmopolis è un film del 2012 diretto e sceneggiato da David Cronenberg tratto dall'omonimo romanzo

Geografia
 Cosmopolis è l'antico nome del comune di Portoferraio, in provincia di Livorno, sull'Isola d'Elba
 Cosmópolis è un comune dello stato di San Paolo in Brasile
 Cosmopolis è una città dello stato di Washington negli Stati Uniti

Letteratura
 Cosmopolis è un romanzo del 2003 dello scrittore italo-americano Don DeLillo

Altro
 Cosmopolis è una rivista semestrale di cultura che ha sede presso le cattedre di filosofia politica e analisi del linguaggio politico dell'Università degli Studi di Perugia